Il singolare maschile  del torneo di tennis São Paulo Challenger de Tênis 2013, facente parte della categoria ITF Men's Circuit, ha avuto come vincitore Alejandro González che ha battuto in finale Eduardo Schwank 6-2, 6-3.

Teste di serie

  João Souza (quarti di finale)
  Paul Capdeville (quarti di finale)
  Alejandro González (Campione)
  Guido Andreozzi (secondo turno)

  Guilherme Clezar (secondo turno)
  Fabiano de Paula (primo turno)
  Agustín Velotti (quarti di finale)
  Marco Trungelliti (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

São Paulo Challenger de Tênis 2013
ATP Challenger Tour 2013